Троллехольм () — многозначный термин.

Топонимы 
  — поселение в лене Сконе в Швеции.
 Троллехольм — старинный замок на юге Швеции

Корабли 
  — грузовой теплоход, спущенный на воду в 1946 году.
 Троллехольм — грузовой пароход, спущенный на воду в 1924 году.